Peter Chambers peut désigner :
 Peter Chambers (1924-2006), un écrivain britannique, auteur de roman policier et d’espionnage ;
 Peter Chambers (1990-), un rameur britannique.